Горичани могу бити:

 Горичани (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Горичани (Чачак), насеље у општини Чачак, Моравички округ, Република Србија